Змагання з дзюдо серед чоловіків у ваговій категорії до 100 кг на Чемпіонаті світу з дзюдо 2018 відбулись 25 вересня у Баку (Азербайджан).

Медалісти

Результати

Фінал

Втішний раунд

Татамі A

Татамі B

Татамі C

Татамі D

Посилання 
Жеребкування

чоловіки, до 98 кг